Роза и Корона — название ряда пабов в Англии и США.

Другое 
 Роза и Корона — художественный клуб в Лондоне.
 Роза и Корона — старинный книжный магазин в Лондоне.
 Роза и Корона — австралийский телефильм 1956 года.